{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Kiba Inuzuka
|nombre_ja = 犬塚キバ
|nombre_ja_latino = Inuzuka  Kiba
|sexo = Masculino
|fechanacimiento = 7 de julio
|edad =
|sangre = B
|canon = 
|primeraaparicion = Manga Capítulo 34Anime Episodio 1
}}
{{Infobox animanga personaje naruto
|serie = Naruto
|nombre =
|otrosnombres =
|edad = 12/13
|altura = 151,2 cm/152,5 cm
|peso = 43,3 kg44,7 kg
|ocupación = Chūnin
|aldea = Aldea Oculta de la Hoja
|país = País del Fuego
|maestro = Kurenai Yūhi
|equipo = Equipo 8 Kurenai YūhiKiba InuzukaHinata HyūgaShino Aburame
|tipoextra = Compañero canino
|extra = Akamaru
|relevancia = Personaje secundario
|familia = Tsume Inuzuka (Madre)Hana Inuzuka (Hermana))
|seiyu = Kōsuke Toriumi
|doblador =  Juan d'Ors Enzo Fortuny
}}

Kiba Inuzuka (犬塚キバ) es un personaje de ficción del manga y anime Naruto.
Al igual que Naruto Uzumaki, a Kiba también le gusta mucho hablar de sus grandes técnicas enfrente de otros, pero también es un chico con sentimientos, consciente de los demás. Kiba es un chico bastante especial, siempre viste con un abrigo gris con piel negra en las mangas y cuello, usando un gorro acoplado al abrigo. Lleva dos marcas rojas en las mejillas y siempre es acompañado por Akamaru, su perro y mejor amigo. Kiba es personalmente un genio de los animales, pues consigue transmutarse con Akamaru y hacer técnicas devastadores como el Gatsuuga, que literalmente logra partir en dos al desafortunado rival que le enfrente. Su perro es muy astuto -tanto como un humano al parecer- puede detectar enemigos a kilómetros pero no por su olfato -aunque este también ayuda bastante- si no por una capacidad que desarrollo para detectar el chakra del enemigo junto la cantidad que posee y por lo tanto lo fuerte que es. Kiba es parte de uno de los equipos mejores formados y sus otros dos integrantes son Hinata Hyūga y Shino Aburame.

Familia 

La familia Inuzuka está conformada por Kiba , Hana (hermana mayor) y Tsume Inuzuka (madre). Hana es veterinaria y Tsume es Jōnin de alto rango. Hana tiene tres perros a su servicio (conocidos como los Haimaru Sankyodai; la traducción literal del nombre es Los tres hermanos Haimaru; Hai también es la palabra en japonés para el color gris, que también es el color de la piel de estos perros), y su madre posee uno llamado Kuromaru (negro, con un parche en el ojo; Kuro es la palabra en japonés para el color negro). Lo curioso de este perro es que habla; se le ve a este luchando al lado de Tsume en la invasión de las aldeas de la Arena y el Sonido y en la de Akatsuki. Durante el arco de la invasión de Pain y Konan, Kiba declara que sí llegó a conocer a su padre; pero que su madre lo ahuyentó debido a lo aterradora que es.

Trasfondo 

 Pertenece al Clan Inuzuka especializado en ataques tipo bestia, los cuales usan perros como compañeros de pelea.

 Kiba es un joven bastante extrovertido (quizás más que el mismo Naruto) y en combate es todo un guerrero, aunque a veces le guste sobresalir, hace un buen equipo con Shino y Hinata, uno de los más equilibrados .

 El nombre de Kiba significa "colmillo" (preferentemente a los de un perro o del mismo tipo de raza).

 Fue uno de los tres niños que se le acercaba a Naruto Uzumaki cuando era niño además de Chouji y Shikamaru. Por lo general se escapaban de las clases. Es por esto que el trata a Naruto como un amigo de bromas y con toda naturalidad.

 Tiene un agudo sentido del olfato que supera por mucho el del ser humano (según Kurenai el olfato de Kiba está 10000 veces más desarrollado de lo normal), el cual resulta muy útil para detectar a los enemigos. 

 Kiba posee la capacidad de comunicarse con su perro Akamaru, su compañero inseparable de combate. Incluso, la gran mayoría de sus técnicas los incluye a ambos.

 En la pelea preliminar de Chūnin, Kiba se enfrenta en un gran combate contra Naruto y aunque al principio estaba ganando fácilmente, pierde de forma irónica por lo que en otras ocasiones es su arma más poderosa, su olfato.

 Kiba es elegido para pertenecer al equipo encargado del rescate de Sasuke y liderado por Shikamaru, en el que también participaron Naruto, Chōji y Neji. Durante el transcurso de la misión le toca enfrentarse con un gran enemigo (que terminan siendo dos grandes enemigos, Sakon y Ukon). Luego de un gran combate Kiba se ve obligado escapar tras ser herido él y su perro Akamaru. Su enemigo lo encuentra y lo pone al borde de la muerte cuando de repente llega a su rescate Kankurō, ahora aliado de Konoha y elimina a Sakon y Ukon.

 Kiba aparece en muchos más episodios de relleno junto a su equipo y a Naruto; como en la búsqueda del insecto Bikochu. En otros más donde trabaja esta vez sin Shino, e incluso un episodio se dedica a él y a Akamaru que ha sido infectado con un virus; en su gran mayoría logra realizar con éxito sus misiones, pero como en la del Bikochu, no lo logra debido a la torpeza de Naruto.

Segunda Parte: Shippuden 
En Shippuden ha crecido como al igual que su perro, Akamaru, y se ha convertido en Chunin. Él junto a sus compañeros se vuelven a encontrar con Naruto después de que él regresó de la misión de rescatar a Gaara. Naruto le pregunta si se uniría a su equipo para una misión, pero Kiba le dice que ya tiene una misión con el equipo 8.

Templo del Fuego 
Después de que Sora se une al equipo de Naruto remplazando a Sai, Sora se encuentra teniendo una pelea con Akamaru. Al llegar Kiba, molesto confronta a Sora y cuando Choji llega y es llamado gordo por Sora, Kiba y él empiezan una pelea contra Sora. Naruto se une a la pelea para poder tranquilizar a Kiba y Choji, sin tener resultados, para que al siguiente momento Rock Lee se una a la pelea creyendo que solo entrenaban. Asuma los detiene a todos dándoles severos golpes en la cabeza.

La Llegada del Biju de Tres Colas 
Debido a las habilidades de rastreo de Kiba y sus compañeros, Tsunade convoca al equipo 8 liderado por Kakashi para encontrar una de las bases secretas de Orochimaru. Mientras el equipo se acercaba al lugar donde Tsunade les indicó que se encontraron señales de Orochimaru, Kiba comienza a recordar su pelea contra Sakon y Ukon, a lo cual Hinata y Kakashi le replican si está preocupado; a lo que responde que es todo lo contrario, que ahora que Shikamaru y Naruto mostraron sus nuevas habilidades contra Akatsuki, es su turno de mostrar sus nuevos poderes. 

Cuando llegan a la base, enseguida se empieza a colapsar pero gracias a Akamaru y su nariz logran encontrar una salida. Kiba y Akamaru empiezan a buscar sobrevivientes, pero en el transcurso de esto, Kiba logra escuchar un silbido de alta frecuencia, sospechando que el enemigo usa también perros ya que es un silbido que la gente normal no puede escuchar; pero al final Kiba se da cuenta de que es una onda ultrasónica usada solo por murciélagos que se encontraban donde ellos estaban y que ahora, muy posiblemente el enemigo ya sabía de su existencia y probablemente sean emboscados. 

Cuando los enemigos llegan a atacarlos, Kiba decide ir tras Nurari ya que era quien se veía más débil a comparación de Kigiri y Rinji, pero Kigiri usa su pantalla de humo que roba todos los sentidos de Kiba, provocando que Nurari pueda acertar todos sus golpes sin dificultad alguna. Hinata le dice que se vaya porque puede resultar herido y ella puede ver a través de su Byakugan. Sintiéndose incapaz de ayudarla, Kiba es capaz de dispersar todo ese humo gracias a ataques continuos de su Doble Colmillo Perforador (Gatsuga) haciendo que el enemigo huyera al llegar Shino y Kakashi también. Guren les tiende una trampa al equipo 8 encerrándolos en un laberinto de cristal gigante y atacándolos con clones de cristal, pero Kiba es capaz de lidiar con varios de sus clones hasta que Naruto y el equipo 7 llega para auxiliarlos. Kiba los guía a donde se encontraba Guren pero al llegar, todos son atacados por una ola gigante creada por el biju de Tres Colas. Perdiendo el rastro de Guren y su equipo, todos son reorganizados en nuevos equipos, Kiba siendo acomodado con Rock Lee y Tenten liderado por Yamato cuya función era detener a cualquiera que quisiera interferir con la captura del Biju de Tres Colas. 

Al ser todos los equipos reorganizados y asignados a sus nuevas tareas, Kiba le explica a su equipo las habilidades de todos sus oponentes. Al llegar el enemigo, Tenten y Rock Lee comienzan a atacarlos sin problemas; y Kiba con su gatsuga y con la marca dinámica de Akamaru son capaces de derrotar a Kiho, Nurari y Kigiri dejándolos en un estado muy crítico. Este equipo se vuelve a dividir y Kiba se dirige con Yamato para ayudar a Kakashi contra Guren y a capturar al biju; pero después de un fallido intento de capturar a la bestia y de perder a Naruto en el trayecto, Kiba se une a otro equipo de búsqueda para encontrar a Naruto.

Al saber que Naruto había sido tragado por el Biju de tres colas, Kiba es asignado a proteger el área de los enemigos junto con TenTen y Rock Lee; y enfrentando una nueva sorpresa de que Kiho, Nurari y Kigiri han vuelto con nuevos poderes, son derrotados pero no reciben graves heridas. Kiba logra esconderse del enemigo cavando un oyó donde él y Akamaru se esconden, solo sufriendo una pequeña herida en su pierna. Kiba decide ir con Kakashi para informarle sobre el nuevo poder del enemigo, pero en el camino se encuentra con Sai apenas vivo, que también había sido atacado por estos tres enemigos, así que lo ayuda. 

El equipo de Kiba llega donde Kakashi y los demás derrotaron ya a los subordinados de Guren pero igualmente, no logran conseguir la captura del biju de tres colas. Tsunade les da órdenes de regresar a la aldea para preparar una nueva estrategia y esa noche, Kiba discute con Naruto por haber dejado ir a Yukimaru sin haberse dado cuenta pero sabiendo que se encontraba bien y con Guren, regresan a la aldea, teniendo éxito en la misión de encontrar la base de Orochimaru, pero fallando en la misión de capturar este Biju.

Persecución de Itachi 
Kakashi formó un escuadrón de 8 personas conformado por el equipo 7 y 8 cuya misión es encontrar a Itachi para así poder llegar a Sasuke. En el camino, en vez de encontrar a Itachi, Kiba es capaz de captar el olor de Sasuke, algo que ni los sabuesos ninja fueron capaces de hacer; permitiendo al escuadrón de 8 integrantes ir tras Sasuke. Al ver esto, Kakashi felicita a Kiba e incluso dice que todo el clan Inuzuka debe estar orgulloso de él debido a que sus sentidos, y más el olfato, han evolucionado increíblemente y son mejores que cualquier perro ninja de búsqueda. Sin embargo, en el camino se encuentran con Tobi de Akatsuki. Su batalla comienza, pero ninguno es capaz de darle un certero golpe. Naruto falla con su rasengan, Shino igualmente falla con su técnica secreta Esfera de Insectos, y Tobi gracias a su jutsu tiempo/espacio se desvanece lo cual pertuba a todos ya que los insectos de Shino deberían de haberlo seguido adónde quiera que él fuera; ni siquiera el Byakugan de Hinata es capaz de verlo. Kiba es el único que siente su rastro y lo ataca por sorpresa, lamentablemente fallando también con su ataque al igual que todos, aunque permitiendo dejar al descubierto parte de su Sharingan ante Kakashi. aparece y cuando dice que Itachi ha muerto, la misión queda como fallida al no lograr llegar a Sasuke antes que Zetsu y Tobi.

Invasión de Konoha 
En la invasión de Konoha, Kiba ve la devastación junto con Hinata, Shino e Ino. Él y su madre Tsume se enfrentan contra uno de los cuerpos de Pain (del reino de los fantasmas hambrientos), haciéndolo retroceder gracias a sus técnicas de combate cuerpo a cuerpo (taijutsu); cosa que para ese cuerpo de Pain era su mayor debilidad; pero este es invocado enseguida para realizar el shinra tensei evitando así la pelea. Tsume dice que huyó de su fuerza y que le tuvo miedo; a lo cual Kiba le responde que fue el mismo caso con su padre. Luego del Shinra Tensei Kiba se encuentra herido entre escombros pero vivo y su madre le dice que espere ahí en lo que la ayuda llega. Después vemos a Katsuyu con Kiba de nuevo diciéndole que Naruto pelea solo contra Pain, y Kiba respondiendo que ahora solo pueden tener fe en él, mostrando que se encuentra mejor. Más tarde, al Naruto ganar la pelea contra Pain y regresar victorioso a la Aldea, es uno de los muchos que van a felicitarle.

La Reunión de los Cinco Kages 
No mucho tiempo después, Kiba corre con Naruto, Sakura y Kakashi para decirles que Tsunade ha sido revocada de su puesto de Hokage y Danzo ha tomado su puesto como el Sexto Hokage. Kiba también les informa que Danzo ha declarado a Sasuke un ninja renegado y ha dado la orden de su captura, ya sea vivo o muerto. Mientras la reunión de los Kages procede, la generación de Naruto se junta para discutir sobre el asunto de Sasuke, Kiba encuentra que él ya ha cambiado y parece dispuesto a tratar de detenerle.

A petición de Sai, Kiba lo acompaña junto a Sakura y Rock Lee en busca de Naruto. Su trabajo es encontrar a Naruto en la Tierra del Hierro pero también olfatear y encargarse de que ningún otro miembro de Raíz de los Anbu o algún otro enemigo los este siguiendo.

Técnicas 

 Gijyuu ninpou, Shikyaku no jutsu (jutsu mimetismo Animal):  Kiba usa esta técnica para que su cuerpo adquiera rasgos animales, como por ejemplo. garras . 
 Juujin Bunshin (Clon bestia):  Con esta técnica Akamaru toma forma humana y ambos atacan al enemigo.
 Tsuuga (Colmillo de perforación): Kiba lo usa después de realizar el Gijyuu ninpou, Shikyaku no jutsu es igual que el Gatsuuga pero lo realiza sin Akamaru. 
 Gatsuuga (Doble colmillo de perforación):  Con esta técnica tanto Kiba como Akamaru (en forma humana) giran a gran velocidad y forman una barrena para atacar al enemigo.  
 Garoga (Doble colmillo de lobo): Ambos usan el Jinju Konbi Henge y hacen un Gatsuuga más poderoso que es incluso tan poderoso como para casi perforar la mejor defensa de Orochimaru.  
 Jinju Konbi Henge (Transformación bestia de dos cabezas): Akamaru y Kiba se transforman en un lobo gigantesco super poderoso de dos cabezas.  
 Dainamikku Maakingu (Marca Dinámica): Técnica que Akamaru perfeccionó con la ayuda de Kiba que consiste en que Akamaru dispara su orina hacia el enemigo con una serie de vueltas cegando al oponente por un tiempo y marcándolo con el olor.
 Senpuu Rouga (Torbellino del Colmillo de Lobo): esta técnica fue desarrollada por Kiba durante el transcurso de tres años con el fin de proteger a un ser querido para él. Esta técnica no se ha visto en el manga o en el anime, sin embargo, en el Tercero Libro de Información de Naruto (Naruto Third Databook) en inglés, se puede constatar el hecho de que esta técnica existe, es conocida y creada por Kiba de acuerdo a lo escrito por el autor del manga Masashi Kishimoto.
 Soujin Rouga (Doble Impacto del Colmillo de Lobo): Fue agregado en el videojuego Naruto Shippuden Narutimate Accel 2 como un ougi; Kiba y Akamaru corren a gran velocidad lanzando zarpasos, finalizando Akamaru con un buen mordisco y Kiba con un golpe más fuerte. 
 Juujin Taijutsu Ougi, Tensouga/ Hijutsu, Tensouga (jutsu Marciales Secretas del Hombre Bestia, Colmillos Gemelos del Cielo/Paraíso): Fue agregado en el videojuego Naruto Shippuden Narutimate Accel 2 como un ougi; consiste en que kiba(shippuden) y akamaru realizan un gatsuuga el cual lo fusionan y crean un garoga muchas veces más grandes que este que deja un enorme agujero en la tierra y puede perforar cualquier tipo de defensa.
 Perro Explosivo: Técnica en la cual se crea un clon de Akamaru lleno de kunais dentro u otra arma ninja y luego explota liberando todas las armas que estaban alojadas dentro.

Misiones completas 
 Misiones D: 120
 Misiones C:86
 Misiones B: 48
 Misiones A: 5
 Misiones S: 6

Referencias 

Personajes de Naruto